Сент-Антуа́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Антуан — в департаменте Ду;
 Сент-Антуан — в департаменте Жер;
 Сент-Антуан — в департаменте Жиронда;
 Сент-Антуан — в департаменте Канталь.

См. также 
 Сент-Антуан-де-Брёй
 Сент-Антуан-д’Оберош
 Сент-Антуан-Кюмон
 Сент-Антуан-л’Аббеи